Омбилика:

 Точка округления (круговая точка, омбилическая точка, или омбилика) — тип точек поверхности в дифференциальной геометрии.
 Омбилика — тип особенностей функций (катастроф) в теории катастроф.